Arzbach je općina u distriktu Rhein-Lahn, Rheinland-Pfalzu, u zapadnoj Njemačkoj.

U Arzbachu se nalazi 1,712 ljudi.

Njemačke općine